Рекорди України з бігу на 2000 метрів визнаються Федерацією легкої атлетики України з-поміж результатів, показаних українськими легкоатлетами на відповідній дистанції на біговій доріжці стадіону, за умови дотримання встановлених вимог.

Хронологія рекордів

Див. також 

 Хронологія світових рекордів з легкої атлетики – 2000 метрів (чоловіки)
 Хронологія рекордів Європи з легкої атлетики – 2000 метрів (чоловіки)
 Хронологія рекордів СРСР з легкої атлетики – 2000 метрів (чоловіки)

Примітки

Джерела 

 
 

Ч